SPARC T3 (кодовое имя «Rainbow Falls», «UltraSPARC KT», «UltraSPARC T3») — многоядерный многопоточный микропроцессор с системой команд SPARC V9, выпущенный компанией Oracle Corporation в 2010 году. Преемник процессора UltraSPARC T2. В 2011 году был представлен процессор-преемник SPARC T4.

История 
В октябре 2006 года компания Sun объявила, что микропроцессор Niagara 3 будет выпущен по технологии 45 нм. В июне 2008 года журнал The Register сообщил, что новый процессор будет иметь 16 ядер по 16 потоков в каждом. На конференции Hot Chips 21, Sun объявила, что процессор содержит 16 ядер и имеет 128 потоков.

Ранее процессор носил кодовое название KT. 16 июня 2010 года в исходниках OpenSolaris появилась поддержка нового процессора, где он был назван UltraSPARC T3.

20 сентября 2010 года был официально представлен под названием SPARC T3 во время конференции Oracle OpenWorld 2010.

Особенности 
 16 ядер SPARC V9
 8 потоков на ядро; всего 128 потоков
 Тактовая частота 1,65 ГГц
 Технология 40 нм TSMC, HP process, 11 слоев (медь), 4 типа транзисторов.

Применение 
С выпуском процессора SPARC T3 на рынок была выведена новая линейка серверов Oracle SPARC серии T, фактически заменившая собой CoolThreads сервера на UltraSPARC T2/T2+ прежней линейки SPARC Enterprise. Обновление затронуло не все модели предыдущей линейки, уменьшив количество новых моделей серверов до четырёх:
 SPARC T3-1 (один сокет) 
 SPARC T3-2 (два сокета) 
 SPARC T3-4 (четыре сокета) 
 SPARC T3-1B (лезвие для Sun Blade 6000)

Примечания

Ссылки 
 SPARC T3 на Oracle.com
 A 40nm 16-core 128-thread SPARC SoC processor // IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS, VOL. 46, NO. 1, JANUARY 2011 pp 131–143 doi:10.1109/ISSCC.2010.5434030

Микропроцессоры фирмы Sun Microsystems
SPARC
Многоядерные процессоры